Sardinas oder Sardiñas ist der Familienname folgender Personen:

 Daisel Quesada Sardiñas (* 1995), kubanischer Beachvolleyballspieler
 Eric Sardinas (* 1970), US-amerikanischer Bluesrock-Gitarrist

Sardinas steht für:
 Sardinas (Napo), Ortschaft und eine Parroquia rural im Kanton El Chaco der ecuadorianischen Provinz Napp